Jalon oder Jalón steht für:

 eine Grafschaft in Frankreich
 Jalón (Gemeinde), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Alicante, Region Valencia (Comarca Marina Alta)
 Jalón (Fluss), Nebenfluss des Ebro in Spanien
 in der Vermessung und Geodäsie einen Fluchtstab
 Jalon (Truppenwegweiser), temporär gesetzter Truppenwegweiser in der Schweizer Armee